Dalyell ist der Familienname folgender Personen:

 Elsie Dalyell (1881–1948), australische Ärztin und Pathologin
 Tam Dalyell (1932–2017), britischer Politiker der Labour Party